Köttelbach steht für:

Fließgewässer:
 Köttelbach (Dhünn), rechter Zufluss der Dhünn bei Alkenrath im kreisfreien Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Köttelbach (Dürwißer Graben), linker Zufluss des Dürwißer Grabens (zur Inde) in Weisweiler (Eschweiler), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Köttelbach (Trierbach), linker Zufluss des Trierbachs nach Köttelbach (Kelberg), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Ortsteil:
 Köttelbach (Kelberg), Ortsteil der Gemeinde Kelberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz